Stillbirth () — это смерть плода до или во время родов, в результате чего рождается мёртвый ребёнок.

Stillbirth также может означать:
  — альбом дуэта  1995 года.
  — песня Элис Гласс 2015 года.
  — немецкая музыкальная группа.

См. также 
 Stillborn